Literatura: El presoner de Zenda (novel·la) és una novel·la escrita per Anthony Hope l'any 1894
 Cinema:
 The Prisoner of Zenda (pel·lícula de 1922), pel·lícula estatunidenca de 1922 dirigida per Rex Ingram
 The Prisoner of Zenda (pel·lícula de 1937), pel·lícula estatunidenca de 1937 dirigida per John Cromwell
 El presoner de Zenda (pel·lícula de 1952), pel·lícula estatunidenca de 1952 dirigida per Richard Thorpe
 El presoner de Zenda (pel·lícula de 1979), pel·lícula estatunidenca de 1979 dirigida per Richard Quine
 Televisió: The Prisoner of Zenda (sèrie), minisèrie televisiva de la BBC realitzada el 1984 dirigida per Leonard Lewis